Le tournoi olympique qualificatif féminin de rugby à sept 2016 permet d'attribuer pour le tournoi de rugby à sept aux Jeux olympiques d'été de 2016 la dernière place qualificative pour le tournoi féminin. Le tournoi féminin se déroule à UCD Bowl à Dublin le 25 et .

L'Espagne remporte le tournoi et accède aux premières Jeux olympiques de la discipline.

Participants

Résultats

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phases finales

Cup 

Quarts de finale

Demi-finales

Troisième Place

Finale

Challenge Trophée 

Quarts de finale

Demi-finales

Neuvième place

Matchs de classement

Cinquième place 

Demi-finales

Cinquième place

Treizième place 

Demi-finales

Treizième place

Classement final du tournoi

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Qualifications du tournoi féminin de rugby à sept aux Jeux olympiques d'été de 2016
 Tournoi olympique qualificatif masculin de rugby à sept 2016

Liens externes 
 World Rugby

Rugby à sept aux Jeux olympiques d'été de 2016